Hapur może dotyczyć: 
 Hapur – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Hapur – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu  w strefie Rapti w dystrykcie Dang Deokhuri